Лансере́ (, ) — французьке прізвище:
 Лансере Євген Євгенович (1875—1946) — російський і радянський графік і живописець
 Лансере Євген Олександрович (1848—1886) — російський скульптор
 Лансере Зінаїда Євгенівна (за чоловіком Серебрякова; 1884—1967) — російська художниця
 Лансере Микола Євгенович (1979—1942) — російський і радянський художник